Gelatinefabriek (Hasselt) - fabriek in Hasselt
 Lijm- en Gelatinefabriek - fabriek in Delft